Minotauro — criatura da mitologia grega, metade touro e metade homem

O Minotauro — livro infantil de Monteiro Lobato, publicado em 1939 
Antônio Rodrigo Nogueira — lutador brasileiro de vale-tudo, conhecido como Minotauro

Desambiguações de mitologia